Gaia (porció de terra), porció de terreny irregular 
 Missió Gaia, observatori espacial de l'Agència Espacial Europea
 Gaia o Gea, deessa de la fertilitat
 Gaia o Gayya, reis dels massils de Numídia occidental
 Hipòtesi Gaia, hipòtesi introduïda per James Lovelock que interpreta el planeta Terra com a superorganisme
 Vila Nova de Gaia, ciutat a la regió del gran Porto (Portugal)